Hollingstedt (Dithmarschen)
 Hollingstedt (Treene)